Punktewertung steht für:
 Punktewertung (Leichtathletik), Wertungssystem in der Leichtathletik für Mehrkämpfe, Mannschaftswettbewerbe und zum Vergleich verschiedener Einzeldisziplinen 
 Punktewertung (Radsport), separater Wertung in Radsport-Etappenrennen, insbesondere
 Punktewertung (Giro d’Italia)
 Punktewertung (Tour de France)
 Wahlsystem, das auf der Punktebewertung der Kandidaten basiert, siehe Bewertungswahl.

Siehe auch:
 Punktefahren im Radsport
 Punkturteil im Boxsport